Аликина — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Аликина, Александра Николаевна (род. 1990) — российская биатлонистка.
 Аликина, Кристина Александровна (род. 1986) — российская баскетболистка.